Masters of Horror è una compilation dei brani musicali che furono inseriti nelle stagioni dell'omonima serie televisiva. Nel 2005 venne pubblicato il primo volume mentre l'anno successivo uscì il secondo volume.

Volume I

Tracce 
CD1

CD2

Volume II

Tracce

Collegamenti esterni 
 

Colonne sonore di serie televisive